Adelino Zennaro – calciatore italiano
Antonio Zennaro – politico e funzionario italiano
Aurelio Zennaro – calciatore italiano, di ruolo ala
Elena Zennaro – ex nuotatrice italiana
Giampaolo Zennaro – regista e scenografo italiano
Giorgio Zennaro – scultore, pittore e designer italian
Matteo Zennaro – schermidore italiano
Sante Zennaro – operaio italiano, medaglia d'oro al valor civile
Silvia Zennaro – velista italiana.
Vittorio Zennaro – calciatore italiano, di ruolo centrocampista